Haroldo Tavares Botta (24 de abril de 1960) é um ator e figurinista brasileiro. Sua a carreira artística foi iniciada aos 8 anos.

A primeira versão para a TV de "O Meu Pé de Laranja Lima" (Tupi - 1970/1971), trouxe, no papel de Zezé, o ator Haroldo Botta.

Além das cerca de 20 novelas nas TVs Tupi, Globo, Manchete e Cultura (entre as quais A Viagem, Mulheres de Areia, A Barba Azul e Dona Beija), teleteatros e “Casos Especiais”, Haroldo participou como ator em 20 peças de teatro, no qual também atuou como figurinista, aderecista, produtor, administrador e diretor de espetáculos cênicos.

Haroldo tem hoje outro estilo de vida. Aprofundado em estudos místicos, atuou em sua última peça em 1990, quando iniciou um processo que o levou a trabalhar como consultor de feng shui e à valorização da família, principalmente depois de conhecer sua (atualmente ex) companheira, Sonia, com a qual foi morar em Alto Paraíso, cidade goiana conhecida como “capital do terceiro milênio”.

"O teatro e a televisão deixaram de ser minha via de expressão principal. Mestres como Jesus, Buda, São Francisco, Lao-Tsé, entre tantos outros, me ajudaram a desenvolver um espírito mais tranqüilo e voltado a causas mais universais. Durante muitos anos fiz pães integrais que oferecia a amigos e a amigos dos amigos sem preço definido, recebendo em troca o que cada um podia ou queria contribuir no momento", disse ele em entrevista ao Jornal Zen.

Carreira
Na TV, Botta atuou em "Dona Beija"; "Mania de Querer" (1986), "O Amor É Nosso" (1981), "Marina" (1980), "Gaivotas" (1979), "Aritana" (1978), "O Julgamento" (1976), "A Viagem" (1975), "Ovelha Negra" (1975), "A Barba-Azul" (1974), "Mulheres de Areia" (1973), "Camomila e Bem-Me-Quer" (1972), "Nossa Filha Gabriela" (1971), "O Meu Pé de Laranja Lima" (1970), "As Bruxas" (1970), "Algemas de Ouro" (1969) e "Ana" (1968).

No cinema, atuou em “Paranóia” (1977).

Teatro
1981 - Mãos ao Alto (Teatro)

1981 - Viveiro de Pássaros (Teatro) - Pinduca

1981/1982 - A Bomba da Elizabeth (Teatro)

1982/1983 - Band-Age (Teatro)

1984 - Simón (Teatro)

1984/1985 - Artaud, o Espírito do Teatro (Teatro)

1985 - A Morada da Morte (Teatro)

1985 - Medo (Teatro)

1987 - A Bela e a Fera (Teatro) - Assistência de Direção e Figurino

1987 - As Irmãs Siamesas (Teatro) - Assistência de Direção e Produção

1987 - Coroação (Teatro) - Atuação, Assistência de Direção e Figurino

1987 - Irmãos Grimm (Teatro) - Atuação, Assistência de Direção e Figurino 
1988 - Andaluz (Teatro) - Atuação e Figurino

1988/1989 - O Olho Azul da Falecida (Teatro)

1989 - O Lago dos Cisnes (Teatro) - Assistência de Direção, Cenário e Figurino

1989 - Volpone (Teatro) - Assistência de Direção e Figurino

1989/1990 - Confusão na Cidade (Teatro)

1990 - Show Água Viva ‘musical’ (Teatro) - Cenário e Figurino

1991 - A Mudança (Teatro) - Direção e Adaptação

1992/2011 - Alquimia de Shakespeare: Uma Viagem Mística Através da Peça O Mercador de Veneza (Teatro) - Atuação, Autoria, Direção e Produção (Brasil/EUA)

Televisão
1998 - Você Decide
1989 - Rá-tim-bum- Príncipe
1986 - Mania de Querer - Inácio (Rede Manchete)
1986 - Dona Beija - Quarentinha (Rede Manchete)
1984 - Telecurso 2° Grau- Apresentador
1982 - Caso Verdade TV Globo: A Vovó no Trapézio Voador - Waldemar
1982 - Chico Anysio Show TV Globo (Televisão)
1982 - Estúdio A... Gildo!
1982 - Sítio do Picapau Amarelo - Ali Babá, Emília e os Quarenta Ladrões
1982 - Viva o Gordo
1981 - O Amor É Nosso - Beto (Rede Globo)
1980 - Marina - Luiz (Rede Globo)
1979 - Gaivotas - Geraldo (TV Tupi)
1978 - Aritana - Marquito (TV Tupi)
1976 - O Julgamento - Joca (TV Tupi)
1975 - A Viagem - Dudu (TV Tupi)
1975 - Ovelha Negra - Zacarias (TV Tupi)
1974-1976 - Teatro 2 Tv Cultuta
1974 - A Barba Azul - Nanato (TV Tupi)
1973 - Mulheres de Areia - Jajá (TV Tupi)
1972 - Camomila e Bem-me-Quer - Tatá (TV Tupi)
1972 - Uma Rosa com Amor - Joãozinho (Rede Globo)
1971 - Estúdio A Tv Tupi
1971 - Nossa filha Gabriela - Júnior (TV Tupi)
1970 - O Meu Pé de Laranja Lima - Zezé (TV Tupi)
1970 - As Bruxas - Dudu (TV Tupi)
1969 - Algemas de Ouro - Claudinho (Rede Record)
1968 - Ana - Marcelinho (Rede Record)

Cinema
1982 - Quase Tudo
1977 - Paranóia - jornaleiro
1968 - Indústria

Atores do Brasil